Macrothacheliella är ett släkte av insekter. Macrothacheliella ingår i familjen näbbskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Näbbskinnbaggar
Macrothacheliella